Danny Murphy – calciatore inglese
 Danny Murphy (1955-2014) – attore statunitense
 Danny Murphy (2004-) – attore britannico